Антиго̀ни Вала̀ку () е видна гръцка театрална, телевизионна и кино актриса от Македония.

Биография 
Родена е на 9 ноември 1930 година в Кавала, Гърция. В 1946 година се установява със семейството си в Атина, където страстта ѝ към театъра я отвежда в театралната школа на Василис Ротас. Участва в значими театрални постанови още в същата 1946 година. След това е наета от Националния театър, където играе главни роли, сред които в постановките „Зимна приказна“ на Шекспир, „Дяволският човек“ на Бърнард Шоу и други. От есента на 1956 година е водеща актриса в трупата на Костас Мусурис и е отличена за ролята си на Ане Франк в едноименната пиеса. В 1958 година Антигони Валаку създава собствена трупа.

В същата 1958 година е отличена за най-добра актриса с престижната театрална награда „Мария Котопули“.

Антигони Валаку играе в повече от 120 пиеси и изнася незабравими изпълнения като главна героиня в редица известни пиеси. Във върха на кариерата си тя предлага собствен прочит на различни трагични роли и представя по нов начин традиционни представления.

В 1960 година се жени, но се развежда няколко години по-късно. В периода 1982 - 2007 година Антигони Валаку преподава в Драматичната школа към Националния театър на Гърция.

В нейна чест в Кавала е открит театър „Антигони Валаку“. В 1999 година получава наградата на Олимпийския фестивал за цялостен принос.

Умира на 12 ноември 2013 година в болница в Атина след няколко дни хоспитализация. Погребана е в Атина.

Творчество

Кино

Телвизия

Театрални представления

Бележки 

Македонски гърци
Гръцки актьори
Родени в Кавала
Починали в Атина